Les élections législatives partielles de 1928 (en  et en ) ont eu lieu le  afin de renouveler vingt-huit des cinquante-deux députés dans les circonscriptions Sud, Est et Centre pour la législature 1928-1931 de la Chambre des députés du Luxembourg.

Contexte

Organisation

Mode de scrutin

Calendrier

Forces en présence

Résultats

Résultats nationaux

Résultats par circonscription 

Dans la circonscription Centre, c'est Nicolas Jacoby (RP) qui est élu à la suite d'un ballottage qui s'est tenu le  et qui l'opposait à René Blum (AP).

Notes et références

Voir aussi 
 Gouvernement Bech

Luxembourg
1928
1928 au Luxembourg
Politique en juin 1928